Понятието затвор може да се отнася за:
 затвор, държавна наказателна институция
 Затвор (филм), филм на Ингмар Бергман от 1949 година
 затвор (оръжие), част от механизма на повечето огнестрелни оръжия
 затвор (фотография), част от механизма на класическите фотоапарати